Altaj může znamenat:

 Altaj – horský systém v centrální Asii
 Altajský kraj – kraj v Ruské federaci
 Altajská republika – republika v Ruské federaci
 Altaj (město) – hlavní město ajmagu Gov Altaj v Mongolsku
Altaj (Kazachstán) – město ve východním Kazachstánu, do roku 2019 Zyrjanovsk
 Altaj často označuje společný region Altajského kraje a Altajské republiky

a nebo slova odvozená:
 Altajci – etnická skupina
 Altajské jazyky – jazyková rodina rozšířená hlavně v Asii
 Altajština – řeč Altajců
 Altaidy – pohoří vzniklá za altajských horotvorných pochodů
 Gorno-Altajsk – hlavní město Altajské republiky
 Gov Altaj – ajmag v Mongolsku

Externí odkazy